Cara puede hacer referencia a:
el cara, rostro o faz, parte de la cabeza de los animales donde se sitúan los ojos, la nariz y la boca;
en geometría, cara (geometría) es cada uno de los planos que forman un ángulo diedro o poliedro, o cada uno de los polígonos que forman o limitan un poliedro.
los caras (pueblo), una tribu precolombina que habitaba zonas de Ecuador.
Isla Cara, isla de Escocia.
Cara (ciudad), antigua ciudad romana de Navarra.
Cara (nombre), nombre propio de mujer.
Caras (revista), revistas argentina, mexicana, brasileña y portuguesa.

Personas 
Cara Delevingne, modelo británica.
Marchetto Cara, 1470-ca.1525, compositor, laudista y cantante italiano.
Irene Cara (1959–2022), actriz y cantante estadounidense que se inició en la televisión de habla hispana.

Enlaces externos